Леви Ханссен (24 февраля 1988, Веллингтон) — фарерский футболист, фланговый полузащитник и нападающий клуба «ХБ Торсхавн».

Клубная карьера 

Ханссен родился в Веллингтоне, Новая Зеландия, но вырос в фарерском Торсхавне. В профессиональном футболе дебютировал в 2004 году, выступая за команду «ХБ Торсхавн», в которой провёл один сезон, приняв участие в 20 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Скала», в состав которого присоединился в 2006 году. Сыграл за команду из Скалы следующие два сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведённого в составе «Скалы», был основным игроком команды.

В 2008 году заключил контракт с клубом «ЭБ/Стреймур», в составе которого провёл следующие два года своей карьеры. Играя в составе «ЭБ/Стреймур», также в основном выходил на поле с первых минут.

В 2010 году на один сезон вернулся в «ХБ Торсхавн». В 2011 году снова стал игроком «ЭБ/Стреймур», подписав трёхлетний контракт. В 2014 году он второй раз вернулся в состав клуба «ХБ Торсхавн».

Выступления за сборную 

В 2009 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Фарерских островов. На данный момент провёл в форме главной команды страны три матча.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Фарерских островов
Игроки сборной Фарерских островов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Фарерских островов по футболу
Игроки ФК «ХБ Торсхавн»
Игроки ФК «Скала»